Die Brücke steht für:

Institutionen und Vereinigungen
 Die Brücke (Gifhorn), Kulturinstitut in der Stadt Gifhorn
 Beiname von British Information Centres und deren Nachfolgeorganisationen, siehe British Information Centre Die Brücke
 Crowdfunding-Aktion des Zentrums für politische Schönheit, siehe Zentrum für politische Schönheit #„Die Brücke“
 eine Künstlergruppe aus Dresden, siehe Brücke (Künstlergruppe)
 Die Brücke (Verein), gemeinnütziger Verein in Istanbul
 Die Brücke (Wilhelm Ostwald), vor dem Ersten Weltkrieg tätige Initiative zur Ordnung des Weltwissens
 Die Brücke (Braunschweig), ehemaliges Kulturinstitut in der Stadt Braunschweig

Filme
 Die Brücke (1949), Spielfilm von Arthur Pohl aus dem Jahr 1949
 Die Brücke (1959), Kriegsdrama von Bernhard Wicki aus dem Jahr 1959
 Die Brücke (2008), deutsches Kriegsdrama aus dem Jahr 2008 (Neuverfilmung von Die Brücke (1959))
 Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke, Filmpreis, der seit 2002 vom Bernhard Wicki Gedächtnisfonds vergeben wird
 Die Brücke – Transit in den Tod, dänisch-schwedisch-deutsche Fernsehserie 2011–2018

Prosawerke
 Die Brücke (Kafka), Parabel von Franz Kafka (um 1916)
 Die Brücke (Gregor Dorfmeister), Antikriegsroman von Gregor Dorfmeister alias Manfred Gregor (1958)
 Die Brücke (Iain Banks), Roman von Iain Banks (1986)

Zeitungen und Zeitschriften
 Die Brücke, täuferisch-mennonitische Gemeindezeitschrift, siehe Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland #Aufgaben
 Die Brücke (Fachzeitschrift), deutsche Fachzeitschrift zum Thema Tonband
 Die Brücke (Kulturzeitschrift), österreichische Kulturzeitschrift
 Die Brücke (Zeitschrift für Politik und Kultur), deutsche Kulturzeitschrift 
 eine Zeitung, die bis 1951 in British Information Centres auslag, siehe British Information Centre Die Brücke #Zeitung „Die Brücke“ / „Englische Rundschau“

Siehe auch:
 Brücke (Begriffsklärung)